Maidana ist der Familienname folgender Personen:

 Ananías Maidana (1923–2010), paraguayischer Politiker
 Antonio Maidana (1916–?), paraguayischer Politiker
 Cristian Maidana (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Fredy Maidana (* 1994), paraguayischer Leichtathlet
 Guillermo Maidana (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Hernán Maidana (* 1972), argentinischer Fußballschiedsrichterassistent
 José María Velasco Maidana (1896/1901–1989), bolivianischer Komponist und Regisseur
 Luis Maidana (* 1934), uruguayischer Fußballspieler
 Marcos René Maidana (* 1983), argentinischer Boxer
 Salvador Maidana (* 1987), uruguayischer Fußballspieler